Реконстру́кция — восстановление; процесс обновления устаревшего объекта.

общие значения:
 Историческая реконструкция — воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона, воспроизведение исторических событий;
 Лингвистическая реконструкция — установления черт незасвидетельствованных предков языков;
 Палеонтологическая реконструкция — воссоздание по найденным останкам (фоссилиям) вымерших животных, растений и других организмов их внешнего вида, биологических особенностей, способов питания, размножения и т. д., а также восстановления на основе этих сведений хода биологической эволюции;
 Реконструкция — вид градостроительной деятельности по изменению параметров объектов капитального строительства.локальные значения:
 Реконструкция — посёлок, городской округ город Михайловка, Волгоградская область, Россия.
 «Реконструкция» — датский кинофильм режиссёра Кристофера Боэ, 2003 год.
 Реконструкция Юга — период в истории США после Гражданской войны.

См. также 
 Реконструктор